Cet article énumère les Premiers ministres de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le chef du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Premiers ministres de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (1994-présent) 

Fédération de Bosnie-et-Herzégovine
Liste de chefs de gouvernement